gewone populierenbladgalmug
 schimmelende populierenbladgalmug
 springende populierenbladgalmug